Clarke kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur H. Clarke malakolog.
 Barbara Clarke paleontolog.
 Barry Thomas Clarke herpetolog.
 Charles Clarke (botaniker) australiensisk botaniker. C.Clarke
 Charles Baron Clarke (1832–1906) brittisk botaniker. C.B.Clarke
 David J. Clarke eller Dave J. Clarke amerikansk entomolog. (nutida)
 Edward Daniel Clarke (1769–1822) engelsk botaniker. E.D.Clarke
 Julia Allison Clarke amerikansk paleontolog.
 John Frederick Gates Clarke (1905–1990) amerikansk entomolog. J.F.G.Clarke
 John M. Clarke ostracodolog
 Robin O.S. Clarke boliviansk entomolog.
 Stephenson Robert Clarke (1862–1948), brittisk ornitolog och hortonom.
 William Eagle Clarke (1853-1938) brittisk ornitolog. 

Robotskapade auktorsförkortningar